Бетльяр — село в Рожнявському окрузі Кошицького краю Словаччини.
 Бетліар — замок у Гемерському регіоні Словаччини.